HSPA8 – ген, що кодує білок  і розташований у людей на короткому плечі 11-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга кодованого геном білка становить 646 амінокислот, а молекулярна маса — 70 898.

Кодований геном білок за функціями належить до шаперонів, репресорів. 
Задіяний у таких біологічних процесах як взаємодія хазяїн-вірус, процесінг мРНК, сплайсінг мРНК, відповідь на стрес, транскрипція, регуляція транскрипції. 
Білок має сайт для зв'язування з АТФ, нуклеотидами. 
Локалізований у клітинній мембрані, цитоплазмі, ядрі, мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 11